Colca bezeichnet
 Colca (Lagerbehälter), einen ausgemauerten Lagerbehälter in Peru
 Colca Canyon, eine Schlucht in Peru
 einen umgangssprachliche Namen für die Provinz Cayllomain Peru